Douze navires de la Royal Navy ont été appelés HMS Jason : 
 Le  était un brûlot de 6 canons acheté en 1673 et vendu en 1674.
 Le  était un cinquième rang de 44 canons capturé aux français en 1747 et vendu en 1793.
 Le  était un cinquième rang de 32 canons lancé en 1763 et vendu en 1785.
 Le  était un troisième rang de 64 canons capturé aux français en 1782. Il est rebaptisé HMS Argonaut en 1783 et est démantelé en 1831.
 Le  est un cinquième rang de 38 canons lancé en 1794 et détruit en 1798.
 Le  est un cinquième rang de 36 canons lancé en 1800 et détruit en 1801.
 Le  était un cinquième rang de 32 canons lancé en 1804 et démantelé en 1815.
 Le  était un brig de 12 canons, autrefois un corsaire français. Il a été capturé en 1813 par le HMS Venerable et a peut-être plus tard été rebaptisé.
 Le HMS Jason devait être un cinquième rang de 46 canons. Il fut ordonné en 1817, mais fut annulé en 1831.
 Le  est une corvette à hélice en bois lancée en 1859 et démantelée en 1877.
 Le  est une canonnière torpilleur de classe Alarm lancée en 1892 et convertie en dragueur de mines en 1909. Elle est coulée par une mine navale le .
 Le  est un navire hydrographique lancé en 1937. Il a été converti en navire anti-sous-marin en 1939, et un dragueur de mines en 1942. Il a été vendu en 1946 et rebaptisé Jaslock, et a été démantelé en 1950.

Références 
  Colledge, J. J.; Warlow, Ben (2006) [1969]. Ships of the Royal Navy: The Complete Record of all Fighting Ships of the Royal Navy (Rev. ed.). London: Chatham Publishing. .

Jason